

Communes françaises 

 Saint-Félix, dans l'Allier
 Saint-Félix, ancienne commune de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Anglars-Saint-Félix
 Saint-Félix, en Charente
 Saint-Félix, en Charente-Maritime
 Saint-Félix, dans le Lot
 Saint-Félix, ancienne commune du Lot, aujourd'hui intégrée à Valprionde
 Saint-Félix, dans l'Oise
 Saint-Félix, en Haute-Savoie
 Saint-Félix-de-Bourdeilles, en Dordogne
 Saint-Félix-de-Foncaude, en Gironde
 Saint-Félix-de-l'Héras, dans l'Hérault
 Saint-Félix-de-Lodez, dans l'Hérault
 Saint-Félix-de-Lunel, dans l'Aveyron
 Saint-Félix-de-Pallières, dans le Gard
 Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, en Dordogne
 Saint-Félix-de-Rieutord, dans l'Ariège
 Saint-Félix-de-Sorgues, dans l'Aveyron
 Saint-Félix-de-Tournegat, dans l'Ariège
 Saint-Félix-de-Villadeix, en Dordogne
 Saint-Félix-Lauragais, dans la Haute-Garonne

Quartiers de villes françaises 
 Saint-Félix, quartier de Nantes
 Saint-Félix, quartier de Gosier-Guadeloupe
Saint-Félix, quartier de Rodez

Municipalités canadiennes 

 Saint-Félix-de-Dalquier, municipalité du Québec dans l'Abitibi
 Saint-Félix-de-Kingsey, municipalité du Québec dans le Centre-du-Québec
 Saint-Félix-de-Valois, municipalité du Québec dans Lanaudière
 Saint-Félix-d'Otis, municipalité de la région du Saguenay, Québec
 Saint-Félix, village du comté de Prince (Île-du-Prince-Édouard).

Autres toponymes canadiens

Rivière Saint-Félix, cours d'eau de la ville de Val-d'Or, MRC de La Vallée-de-l'Or, au Québec.
Mont Saint-Félix, mont situé dans Saint-Félix-de-Kingsey; MRC de Drummond (municipalité régionale de comté), au Québec.
Lac Saint-Félix, plan d'eau dans Val-d'Or, MRC de La Vallée-de-l'Or, Québec.

Patronymes 
 Armand de Saint-Félix (1737-1819), amiral français.

Voir aussi 

 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France